Кортини:
 Кортини, Алессандро (родился 24 мая 1976) — итальянский музыкант.
 Кортини, Пауль (6 апреля 1890 — 14 ноября 1954) — немецкий маг и иллюзионист.